Wassilkowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Wassilkowo (Iwanowo, Putschesch) in der Oblast Iwanowo, Rajon Putschesch
 Wassilkowo (Iwanowo, Sawino) in der Oblast Iwanowo, Rajon Sawino
 Wassilkowo (Iwanowo, Witschuga) in der Oblast Iwanowo, Rajon Witschuga
 Wassilkowo (Jaroslawl, Ljubim) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Ljubim
 Wassilkowo (Jaroslawl, Nekous) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous
 Wassilkowo (Jaroslawl, Nekrassowo) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekrassowo
 Wassilkowo (Jaroslawl, Poschechonje) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Poschechonje
 Wassilkowo (Jaroslawl, Rostow) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rostow
 Wassilkowo (Jaroslawl, Rybinsk) in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Wassilkowo (Kaliningrad, Gurjewsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Neudamm, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Wassilkowo (Kaliningrad, Selenogradsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Kirschnehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wassilkowo, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (bis 1938 Abschruten, 1938–1946 Bitzingen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Wassilkowo, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1938: Abracken, 1938 bis 1946 Kornfelde, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Wassilkowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Wassilkowo (Kostroma, Krasnoselski) in der Oblast Kostroma, Rajon Krasnoselski
 Wassilkowo (Kostroma, Makarjew) in der Oblast Kostroma, Rajon Makarjew
 Wassilkowo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Wassilkowo (Leningrad) in der Oblast Leningrad
 Wassilkowo (Moskau, Jegorjewsk) in der Oblast Moskau, Rajon Jegorjewsk
 Wassilkowo (Moskau, Klin) in der Oblast Moskau, Rajon Klin
 Wassilkowo (Moskau, Sergijew Possad) in der Oblast Moskau, Rajon Sergijew Possad
 Wassilkowo (Nischni Nowgorod, Bor) in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Bor
 Wassilkowo (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk) in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Wassilkowo (Nowgorod, Ljubytino) in der Oblast Nowgorod, Rajon Ljubytino
 Wassilkowo (Nowgorod, Okulowka) in der Oblast Nowgorod, Rajon Okulowka
 Wassilkowo (Nowgorod, Parfino) in der Oblast Nowgorod, Rajon Parfino
 Wassilkowo (Nowgorod, Pestowo) in der Oblast Nowgorod, Rajon Pestowo
 Wassilkowo (Pskow, Newel) in der Oblast Pskow, Rajon Newel
 Wassilkowo (Pskow, Sebesch) in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch
 Wassilkowo (Twer, Kalinin) in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Wassilkowo (Twer, Kessowa Gora, Kessowski) in der Oblast Twer, Rajon Kessowa Gora, Landgemeinde Kessowski
 Wassilkowo (Twer, Kessowa Gora, Fenjowo) in der Oblast Twer, Rajon Kessowa Gora, Landgemeinde Fenjowo
 Wassilkowo (Twer, Kuwschinowo) in der Oblast Twer, Rajon Kuwschinowo
 Wassilkowo (Twer, Torschok) in der Oblast Twer, Rajon Torschok
 Wassilkowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Wassilkowo (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Bolschoje Wassilkowo
 Karelskoje Wassilkowo
 Maloje Wassilkowo
 Russkoje Wassilkowo